Sęczkowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Sęczkowo (Osięciny)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Sęczkowo (Malechowo) (ehemals Erlenhof, Gemeinde Karwitz, Kreis Schlawe/Pommern)